Seathwaite ist der Name zweier Orte im Lake District, Cumbria, England:

 Seathwaite am südlichen Ende von Borrowdale siehe: Seathwaite (Borrowdale)
 Seathwaite im Duddon Valley siehe: Seathwaite (Duddon Valley)

Siehe auch:
 Seathwaite Tarn
 Seathwaite Fell